Districtul (okres) Košice cuprinde 4 districte orășenești aparținătoare de Košice:

Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV

Districte în Slovacia